Kyrios – colui che faceva da "guardiano" a una donna nell'antica Grecia
Kyrios – termine biblico che significa «signore»
Kyrios – appellativo dato agli imperatori bizantini